Tc – technet (pierwiastek chemiczny)
 TC – temperatura Curie (powyżej której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem)
 TC – temperatura krytyczna (powyżej której niemożliwe jest skroplenie gazu)
 TC – temperatura krytyczna nadprzewodnika (powyżej której nadprzewodnik przechodzi w stan normalnego przewodnictwa)
 TC – Tri-Cities, aglomeracja miejska w USA
 TC – Transformator Tesli (z ang. Tesla Coil)
 Limfocyty Tc
 Tom Casswell (pseudonim: TC) – muzyk